Biografies:
 Damas I (Hispània, 304 - Roma, 384), papa
 Damas II (Pildenau, Ducat de Baviera - Palestrina, Estats Pontificis, 1048), papa
 Damas de Tral·les, orador grec
 Damas Calvet i de Budallès
 Tomás Damas
 Toponímia:
 Damas-aux-Bois municipi francès al departament dels Vosges 
 Damas-et-Bettegney, municipi francès al departament dels Vosges
 Miscel·lània: Damas de Blanco, moviment opositor cubà